Hoffman kan syfta på:

 Hoffman – ett efternamn samt personer med namnet, se Hoffmann
 Hoffman (adelsätt) – en svensk adelsätt nummer 1487
 Hoffman (auktor) – beteckningarna vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis 

 Islote Hoffman, 
 Nunataks Hoffman, 
 Hoffman Glacier
 Hoffman Ledge
 Hoffman Peak
 Hoffman Point

USA 

 Hoffman, Illinois, Clinton County, 
 Hoffman, North Carolina, Richmond County, 
 Hoffman, Oklahoma, Okmulgee County, 
 Hoffman, Minnesota, Grant County, 
 Hoffman Estates – en ort (village) i Cook County, och Kane County, i delstaten Illinois

Se även
 Mount Hoffman – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar